Браун () — название 9 округов в США: Браун — в штате Висконсин;
 Браун — в штате Иллинойс;
 Браун — в штате Индиана;
 Браун — в штате Канзас;
 Браун — в штате Миннесота;
 Браун — в штате Небраска;
 Браун — в штате Огайо;
 Браун — в штате Техас;
 Браун — в штате Южная Дакота.